VTJ Tachov byl český fotbalový klub z Tachova. Klub byl založen roku 1956 pod názvem VTJ Dukla Tachov. Do 2. československé ligy Tachov postoupil poprvé v roce 1961. V roce 1971 se klub musel přejmenovat na VTJ Tachov. Prestižní název Dukla patřil od roku 1971 jen vrcholovým armádním střediskům a klubům. Druhou nejvyšší soutěž hrál tým VTJ Tachov ještě na přelomu 70. a 80. let minulého století. Nedlouho po pádu komunismu v roce 1989 padl i vojenský fotbal v Tachově.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1956 – VTJ Dukla Tachov (Vojenská tělovýchovná jednota Dukla Tachov)
 1971 – VTJ Tachov (Vojenská tělovýchovná jednota Tachov)
 1990 – převod soutěže do VTJ Sigma Hodonín
 1991 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.
 Jenšík, Miloslav, Macků, Jiří. Kronika českého fotbalu od roku 1945. Olympia 1998.
 Jeřábek, Luboš. Český a československý fotbal: lexikon osobností a klubů 1906–2006. Praha, Grada 2007.

Reference

Externí odkazy 
 
 Odznaky fotbalových klubů: Tachov, odznaky.wz.cz

 
Tachov, VTJ
Tachov, VTJ
Tachov, VTJ
Tachov, VTJ
Fotbal v Tachově
Sportovní kluby v Tachově
Tachov